Theus ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Theus (1911–1999), Schweizer Politiker (Demokratische Partei Graubündens)
 Fats Theus, US-amerikanischer Musiker und Arrangeur
 Reggie Theus (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler und Basketballtrainer
 Tilla Theus (* 1943), Schweizer Architektin
 Woody Sonship Theus (1952–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch: 
 Théus
 THEOS